Hr.Ms. Holland (1898), een pantserdekschip van de Hollandklasse
 Hr.Ms. Holland (1954), een onderzeebootjager uit de Hollandklasse (in dienst 1953 - 1978)
 Zr.Ms. Holland (2012), een OPV uit de Hollandklasse (gedoopt 2010)